Il doppio del torneo di tennis BMW Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Andrei Pavel e Alexander Waske che hanno battuto in finale Alexander Peya e Björn Phau 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (primo turno)
 Chris Haggard /  Ivo Karlović (quarti di finale)

 Travis Parrott /  Rogier Wassen (primo turno)
 Michal Mertiňák /  Petr Pála (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 2006